Nemunas steht für:

 Memel, Fluss durch Europa (litauisch Nemunas)
 (151430) Nemunas, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 (40092) Memel, Asteroid des Hauptgürtels
 Niemen ()